Fabuš ist der Familienname folgender Personen:

Martin Fabuš (* 1976), slowakischer Fußballspieler
Peter Fabuš (* 1979), slowakischer Eishockeyspieler